Letiopatogènia, de formació etimològica "() + (path (o) - πάθος gr. 'Patiment' o 'sentiment') + (géneia- γένεια gr. 'Naixement', 'procés de formació')" és l'origen o causa del desenvolupament d'una patologia.

El terme etiopatogènesi (Etiologia + Patogènesi) fa referència a les causes i mecanismes de com es produeix una malaltia concreta.

En la història de la medicina el coneixement de la patologia ha augmentat i s'ha enriquit amb les aportacions de diferents "mentalitats". Entre elles trobem l'etiopatogènia, introduïda per Koch i Pasteur. Aquests consideraven que l'important en una malaltia era la seva causa, afirmant que si podíem combatre aquestes causes la malaltia no sorgiria. Es comença així a estudiar més en profunditat als agents patògens externs, com són els microorganismes ...

Medicina